Dueñas ist der Name folgender Orte:
 Dueñas (Palencia) in Kastilien-León
 Dueñas (Philippinen) in der Provinz Iloilo, Philippinen

Dueñas ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Dueñas Pulido (* 1940), mexikanischer Botschafter
 Edgar Dueñas (* 1983), mexikanischer Fußballspieler
 Francisco Dueñas Díaz (1810–1884), Politiker in El Salvador
 Jesús Dueñas (* 1989), mexikanischer Fußballspieler

 Lola Dueñas (* 1971), spanische Schauspielerin
 María Dueñas (* 1964), spanische Schriftstellerin
 Moisés Dueñas (* 1981), spanischer Radrennfahrer
 Roberto Dueñas (* 1975), spanischer Basketballspieler